Francesc Calvet i Puig (1921-2001), futbolista català
 Francesc Calvet i Mota (1947-2004), pintor i escultor català